Вирус Эпштейна — Барр
 Внешэкономбанк